Нигрис () — испанская фамилия. 

Известные носители:

 Нигрис, Альдо де (род. 1983) — мексиканский футболист итальянского происхождения, нападающий.
 Нигрис, Антонио де (1978—2009) — мексиканский футболист, нападающий.